La coupe de France de football 2016-2017 est la  de la Coupe de France, compétition à élimination directe mettant aux prises des clubs de football amateurs et professionnels affiliés à la Fédération française de football, qui l'organise conjointement avec les ligues régionales.
La finale est prévue le 27 mai 2017 au Stade de France, après treize tours à élimination directe mettant aux prises des milliers de clubs amateurs et professionnels. Le calendrier validé par la FFF et la Ligue de football professionnel prévoit que l'entrée des premiers clubs professionnels, au , se fasse le week-end des 12 et 13 novembre 2016. Le vainqueur de la compétition est qualifié pour l'édition suivante de la Ligue Europa.

Déroulement de la compétition 

Le système est le même que celui utilisé les années précédentes.

Les six premiers tours sont organisés par les différentes Ligues Régionales. Les clubs s'éliminent alors entre eux dans chaque région, pour atteindre le quota de clubs qualifiés pour le , différent selon les Régions.

Calendrier

Résultats

Tours préliminaires

Cinquième tour

Sixième tour

Match de rêve 
La FFF organise un "match de rêve" débutant au  depuis 2011, permettant aux fans de voter pour leur club favori. Cette année, c'est Saint-Philibert-de-Grand-Lieu qui a gagné le match de rêve et qui affrontait donc Les Sables-d'Olonne. Les Sables-d'Olonne se sont imposés 2-0. Le match était diffusé sur Eurosport 2.

Septième tour

Huitième tour

Trente-deuxièmes de finale 
En gras, les petits Poucets de la Coupe de France.

Pots du tirage au sort

Légende : (1) Ligue 1, (2) Ligue 2, (3) National, (4) CFA, (5) CFA 2, (6+) Ligue régionale, (O) France d'outre-mer

Les rencontres ont lieu les samedi 7, dimanche 8 et lundi 9 janvier 2017.

Seizièmes de finale 

Le tirage au sort a eu lieu le dimanche 8 janvier à 19h45. Les rencontres ont lieu le mardi 31 janvier et le mercredi  février.

Huitièmes de finale 
Le tirage au sort a eu lieu le jeudi 2 février à 18h30. Les rencontres ont lieu le mardi 28 février et le mercredi  mars.

Quarts de finale 
Le tirage au sort a eu lieu le jeudi 2 mars à minuit. Les rencontres ont eu lieu le mardi 4 et le mercredi 5 avril.

Demi-finales 
Le tirage au sort a eu lieu le mercredi 5 avril à 23h10. Les rencontres auront lieu le mardi 25 et le mercredi 26 avril.

Finale 
La finale a lieu le samedi 27 mai au Stade de France.

Synthèse

Localisation des clubs engagés

Nombre d'équipes par division et par tour

Parcours des clubs de L1 et L2 
 Les clubs de Ligue 2 font leur entrée dans la compétition lors du septième tour.
 Les clubs de Ligue 1 font leur entrée dans la compétition lors des trente-deuxièmes de finale.

Clubs professionnels éliminés par des clubs amateurs

Notes et références 

2016-2017
Coupe M
Football M
France M